Il doppio del torneo di tennis Johannesburg Challenger 2 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pieter Aldrich e Danie Visser che hanno battuto in finale David Adams e Dean Botha 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Pieter Aldrich /  Danie Visser (Campioni)
 Royce Deppe /  Greg Van Emburgh (primo turno)

 Stefan Kruger /  Byron Talbot (quarti di finale)
 Warren Green /  Brian Levine (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Johannesburg Challenger 1989